Пуна Сити (; ) е индийски футболен отбор от Пуна, щата Махаращра. Създанен е на 30 юли 2014 г. с цел участие в Индийската Суперлига (ИЛС). Собственици на отбора са известния индийски актьор Ритик Рошан, Вадхаван Груп и италианския футболен отбор Фиорентина (15%).

История 
На 13 април 2014 г. актьорът Салман Хан и Вадхаван Груп печелят наддаването за франчайз отбора, базиран в Пуна. По-късно Хан се оттегля, а неговото място заема Рошан. Проектът е стартиран официално на 30 юли, когато е представен и марковият играч Давид Трезеге. В дебютния си мач на 14 октомври 2014 г. Пуна Сити завършва 0:0 като гост на Делхи Дайнамос. На 26 октомври отбърът печели първия си мач – 2:0 като домакин срещу Гоа, а първият гол в историята му отбелязва Костас Кацуранис.

Настоящ състав

Известни играчи 
  Давид Трезеге
  Ива Болано
  Тунджай Шанлъ
  Ейдюр Гудьонсен
  Джонатан Лука

Треньори 
  Франко Коломба: 22.06.2014 – 20.12.2014
  Дейвид Плат: 02.06.2015 – 20.12.2015
  Антонио Лопе Абас: от 25.04.2016 – 2016
  Мигел Мартине Гонзалес: 03.10.2016 – 2017
  Ранко Попович: 2017

Източници

Външни препратки s 
  Официален уебсайт в indiansuperleague.com

Индийски футболни отбори